SCN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Sveti Krištof in Nevis.
 Southern Command Network

Glej tudi 

Kratice